Dicranoglossum är ett släkte av stensöteväxter. Dicranoglossum ingår i familjen Polypodiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
Dicranoglossum